Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2008. Валенсијиу одржано је 7. и 8. марта у Дворани велодрома Луис Пуиг.

Титулу светске првакиње освојену у  Москви 2006. није бранила Татјана Лебедева из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 троскокашица из 15 земаља.

Рекорди  
Стање 6. март 2008.

Рекорди

Најбољи резултати у 2008. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у троскоку пре првенства (6. марта 2008), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2008.

Квалификациона норма

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Свих 18 такмичарки биле у квалификацијама у једној групи. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 14,30 м, коју је исоубило 5 троскокашица (КВ), а 3 су се пласирале на основу постигнутог резултата у квалификацијама (кв).

Финале

Референце

Спољашње везе 
Комплетни резултати сП 2008 на сајту ИААФ

Троскок
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани